

Patronymie 

 Dany Bédar (1976-), chanteur québécois ;
 Fatima Bedar (1946-1951), militante indépendantiste algérienne.

Toponymie 

 Bédar, commune espagnole d'Andalousie.